Матин

 аль-Матин — одно из имён Аллаха.
 Матин, Омар — американский частный охранник, совершивший 12 июня 2016 года массовое убийство в гей-клубе «Пульс» в городе Орландо (штат Флорида, США).
 Матин-Дафтари, Ахмад — политический и государственный деятель Ирана.